Pine Level kan syfta på:

 Pine Level, Alabama
 Pine Level, North Carolina